Die Abkürzung RSX steht für:
 Rhein-Sieg-Express, eine Regionalexpresslinie in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
 erst Real-Time System Executive, dann Resource Sharing Executive bei RSX-11
 Rally Sport eXperimental bei dem Pkw-Modell Acura RSX
 den Grafikprozessor der Spielkonsole PlayStation 3, siehe RSX 'Reality Synthesizer'
 Agfachrome RSX, ein professionelles Diafilmmaterial von Agfa
 die ehem. Einsteiger-Rennrad-Schaltung von Shimano
 das Content-Management-System „Remote Site eXchange“
 resident system extension, siehe Locomotive BASIC und CP/M
 RS:X, eine Olympia-Bootsklasse im Windsurfen

RSX